Plaats in Indonesië
 Sidokare (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Sidokare (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sidokare (Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java